Бровары́ () — город в Киевской области Украины, административный центр Броварского района; самый большой город-спутник Киева, население (наличное) 109 806 человек (на 01.01.2022), на северо-востоке Киева, территория Броваров смежна с ним: от станции Киевского метрополитена «Лесная» до первой остановки общественного транспорта в Броварах «Автошкола» расстояние 7,4 км.

Происхождение названия 
Есть несколько версий о происхождении названия города Бровары, самая распространённая из них — это происхождение названия от профессии пивовар. Слово бровар имеет польско-немецкую историю (имеет общее происхождение с английскими словами brew и beer), но в XVII веке оно уже было распространено и на территории современной Украины.

Очевидно, что, входя в город, люди говорили на местных бровари (пивовары во множественном числе), именно так, с окончанием — и, название города употреблялась до 1969 года, хотя и не последовательно. В поэме Тараса Шевченко Катерина тоже употребляется название Бровари. При картографировании украинских городов в XVII—XVIII веках были допущены ошибки, из-за чего название города потеряло своё звучание и стало писаться как Броварки.

Постепенно название «Бровары» полностью вытеснило «Бровари» из употребления броварчан, последняя официальная карта с обозначением Бровари датирована 1885 годом, а последний документ с таким названием — 1968 года.

Броварские историки считают, что настоящее название города — именно Бровари.
 
По другим источникам название Бровары происходит от выражения «бравые воры» (смелые разбойники), о чём свидетельствует северский перевод: «Разбойники украли девушек (это северский обычай — по Нестору-летописцу) и поставили несколько домов. Женщины варили, а мужчины ходили на добычу. Отсюда и название Борворы. Разбойники занимались броварством. Вот кто и говорил Борворы, а кто Бровары».

Если не принимать во внимание искусственных лингвистических образований, то есть убедительный материал предания о бравых ворах. Бравые означает сильные, славные или дикие по аналогии со словом варвар. Вор означает хитрый, скрытный. Этот перевод «Бровары — бравые воры» связывает в единое целое Бровары, что на лугу Вороговище, название села Заворичи (живущие за ворами) и древнюю летописное название Ворович.

На карте Украины Боплана 1648 года Бровары появились под названием «Brewary». Затем, на более поздних картах город появился под названиями Brovary и Browary.

Транслитерация названия города на других языках:
 Бровары — русский;
 Brovary — английский и большинство европейских языков (например, французский), которые пользуются латиницей;
 Browary — польский и немецкий язык — то же, только вместо v внутри w;
 Brovarai — литовский;
 Brovarî — румынский.

История

XVII и XVIII века 
Первое упоминание о городе — 1628 года. В то время это был небольшой населённый пункт, в котором насчитывалось 46 крестьянских и 68 казацких дворов. В основном, крестьяне занимались земледелием, а более состоятельные казаки — виноделием и пивоварением (по-украински броварство, от этого, вероятно, и происходит название города). Большая часть Остёрского староства, в которое входили и Бровары, принадлежала князю Иеремии Вишневецкому.

В начале антипольского освободительного восстания Богдана Хмельницкого 1648—1654 годов князь Вишневецкий укрепил Бровары, сосредоточив тут большой вооружённый отряд. Но под ударами восставших крестьян этот отряд был вынужден покинуть городок. В это время (1648—1649 годы) в Броварах создаётся казацкая сотня, первым сотником которой был Фёдор Ведмидь.

По данным «Переписных книг» в 1666 году в городке насчитывалось 68 казацких и 46 крестьянских дворов. В 1667 году Броварская сотня вошла в состав Киевской сотни в связи с расширением границ последней.

В документах за 1787 год записано, что в Броварах проживает 487 жителей — казаков и казённых крестьян, тут также находится поместье секунд-майора Кабатова.

XIX век 
В 1817 году в городке построена почтовая станция. В 1836 году начато строительство шоссе, которое соединило Бровары с левым берегом Днепра. С 1868 до 1870 года в Броварах функционировал Киевский железнодорожный вокзал.

В ХІХ веке Бровары было волостным центром Броварской волости Остерского уезда Черниговской губернии. В селе была Петропавловская и Троицкая церковь.

По состоянию на 1897—1898 годы в Броварах насчитывалось 464 двора, проживало 4312 жителей. Действовала церковно-приходская школа, позже была построена земская начальная школа, которая в 1896 году преобразована в двухклассное сельское училище. Через семь лет в ней уже учились 208 учеников, преподавание велось на русском языке. В 1897 году в Броварах открыта сельская библиотека.

XX век 
В январе 1918 года в Броварах установлена советская власть. В годы гражданской войны Бровары и Броварский уезд были ареной боёв между наступающими с севера красными войсками и частями армии УНР, в частности 1-м пехотным полком Сечевых стрельцов под командованием полковника И. Вогульского. В ночь на 25 января 1919 года красные части заняли село Семиполки, где разместился штаб Н. Щорса. 1 февраля 1919 года Богунский полк занял Бровары.

Броварский район был создан весной 1923 года. Население Броваров составляло в то время 4065 человек. В 1930 году функции районного центра перешли к Дымерке, которая стала Великой Дымеркой. В 1937 году Бровары снова стали центром Броварского района.

В 1933 году в Броварах было начато строительство аэропорта, который с 1935 года стал функционировать как центральный аэропорт Киева. 25 июня 1941 года немецкие самолёты совершили налёт на него и полностью уничтожили (после войны восстановлен не был).

С 11 июля по 24 августа 1941 года в Броварах располагался штаб Юго-Западного фронта первого формирования (командующий М. П. Кирпонос).

В 1941—1942 годах в Броварах находился нацистский лагерь для советских военнопленных, созданный на базе советской исправительно-трудовой колонии.

Город Бровары был освобождён от нацистов 25 сентября 1943 года. Непосредственное участие в освобождении города принимали части 163-й Роменско-Киевской Краснознамённой орденов Ленина, Суворова и Кутузова дивизии. В 1943 году в Броварах находился штаб 2-й Воздушной армии, которой командовал генерал-лейтенант авиации С. А. Красовский.

481 уроженец города погиб на фронтах Великой Отечественной войны. За годы оккупации город был почти полностью уничтожен — из 2174 домов уцелели только 138. Уроженцами Бровар и Броварского района являются 10 Героев Советского Союза.

Город Бровары получил статус города в 1956 году.

XXI век 
Город Бровары стал печально известен 20 апреля 2000 года, когда в 9-этажный жилой дом по ул. Независимости попала ракета «Точка-У» класса «земля-земля», запущенная с Гончаровского полигона в Черниговской области, пробив сквозное отверстие в перекрытии на 9 этаже, прошла до 2-го этажа, но не взорвалась. В момент попадания ракета двигалась вертикально вниз, пройдя по линии санузлов. На первом этаже располагается паспортный стол и к счастью, когда ракета упала, был неприёмный день, иначе жертв было бы больше. В результате этого 3 человека погибли, 5 получили ранения. Министерство обороны Украины до 23 апреля отрицало эту возможность, утверждая, что учебная ракета попала в запланированную цель.

29 мая 2020 года на улицах города разгорелась жестокая перестрелка. Причиной стал конфликт между предпринимателями, занимающимися пассажирскими перевозками и нелегальными перевозчиками.

В 2022 году в ходе вторжения России в Украину в окрестности города шли бои за Бровары.

Утром 18 января 2023 года в Броварах, недалеко от детского сада, разбился вертолет ГСЧС Украины. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них один ребенок. Из них 9 находились на борту вертолета. 25 человек потерпевших находятся в больнице, из которых 11 детей. Также погибло руководство Министерства внутренних дел Украины: Министр Внутренних Дел Денис Монастырский, первый Заместитель Министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович, находившиеся в вертолете и летевшие в одну из горячих точек фронта.

Экономика

Транспорт 
Бровары пересекает автодорога международного значения М01 (Киев — Чернигов — Новые Яриловичи), которая является частью Европейских автодорог  и , и автодорога национального значения Н07 (Киев — Сумы — Юнаковка).

Основной общественный транспорт города — маршрутные такси, которые обеспечивают как внутригородские перевозки, так и перевозки пассажиров в Киев. Действуют 7 городских и 9 пригородных маршрутов.(www.amb.ho.ua).http://www.eway.in.ua/

На железнодорожной ветке Дарница—Нежин в Броварах находятся станция «Бровары» и платформа «Княжичи». К ним можно добавить платформу «Ялынка», формально относящуюся к дачным постройкам села Княжичи, но находящуюся в 400 м от ближайших броварских объектов. http://www.uz.gov.ua/

Промышленность 
Бровары — важный экономический центр Киевской области. Значительное развитие здесь получили химическая промышленность, машиностроение, капитальное строительство, деревообработка. Предприятия пищевой промышленности обеспечивают городские потребности в продовольствии. В Броварском районе работает большой завод по производству безалкогольных и газированных напитков компании Кока-Кола.

Ведущие предприятия Броваров:
 «Броварский заводостроительный комбинат»
 ГП ЗПМ (Государственное предприятие «Завод порошковой металлургии»)
 ООО «Броварской алюминиевый завод» (Группа компаний Алюмета)
 Броварский радиопередающий центр;(в настоящий момент заброшен и демонтирован)
 ОАО «Броварский завод пластмасс»;
 ОАО «Броварский шиноремонтный завод»;
 ОДО «Броварский завод коммунального оборудования»;
 Броварская трикотажная фабрика ОАО «София»;
 СП «Броварский завод торгового машиностроения»;
 ЗАО «Броварский деревообрабатывающий комбинат»;
 ООО «Броварский домостроительный комбинат „Меркурий“»;
 ОАО «Краностроительная фирма „Стрела“»;
 Мебельная фабрика «Пасполини»;
 ОАО «Броварская типография»";
 ООО «Химлаборреактив» — самый крупный на Украине поставщик лабораторного и исследовательского оборудования.
 АО «БРОТЕП-ЕКО» — Завод по изготовлению вентиляторных градирен.
 Производство постельного белья и товаров для дома

Медицина 
Первым и единственным врачом в Броварах в 1904 году был Исаак Фельдман, который одновременно выполнял обязанности и терапевта, и хирурга, и акушера-гинеколога, и невропатолога. В 1911 году земство построило амбулаторию, где уже работало 3 фельдшера.

Хронология расширения медицинской помощи в городе:
 В 1926 году в помещении амбулатории был организован стационар на 10 коек, а через 2 года их количество увеличилось до 25.
 В 1971 году были построены типичный корпус с инфекционным корпусом (всего на 240 коек) и здание поликлиники на 250 посещений в смену.
 В 1979 году был введён в эксплуатацию терапевтический корпус на 240 коек.
 В 1981 году был введён в действие новый корпус родильного дома.
 В 1991 году закончено строительство и введена в действие детская больница.
 В 1996 году завершено строительство нового хирургического корпуса.
 В 1998 году построено общежитие ЦРБ.
 В 2007 году открыта амбулатория семейной медицины в районе жилого массива «Торгмаш».
 В 2011 году завершено строительство новой районной поликлиники на 1200 посещений в смену с дневным стационаром на 30 коек.

На сегодня центральная районная больница является мощным медицинским учреждением на 785 коек, из которых 125 коек в детской больнице (всего в районе 900 коек, из них 115 коек в сельских участковых больницах), который обеспечивает медицинское обслуживание населения Броваров и Броварского района.

Население 
Численность населения на 1 февраля 2019 года составляет 105 888 постоянных жителей, 106 540 человек — наличное население.

Известные личности 
В 1840-х годах Бровары и Броварский уезд несколько раз посетил Тарас Шевченко, что нашло отображение в его произведениях «Прогулка с удовольствием и не без морали», «Варнак», «Близнецы», «Сотник». 19 мая 1861 года процессия, которая сопровождала гроб поэта, останавливалась в Броварах, её встречали студенты и представители интеллигенции города Киева.

 В 1936 году в городе была осуществлена комплектация трудовой колонии № 5 НКВД, которой некоторое время руководил известный педагог Антон Макаренко.
 Александр Литус (1967) — известный украинский врач-дерматовенеролог, учёный.
 Жанна Кадырова (1981) — украинская художница.
 Дмитрий Чепурный (1908—1944) — украинский советский писатель, поэт.
 Мария Лагунова (1921—1995) — знаменитая женщина-танкист, участница Великой Отечественной войны.
 Роман Харитинин (1987) — чемпион Украины по хортингу, спортсмен.
Некоторые выдающиеся украинские спортсмены являются выпускниками Броварского училища олимпийского резерва, среди них Владимир Кличко, Жанна Пинтусевич,Виктор Кузнецов (лёгкая атлетика), Олег Лисогор (плавание), Юлия Сафина (гандбол).

Города-побратимы 

Список городов-побратимов:
  Фонтене-су-Буа, Франция (1989)
  Хэнъян, Хунань, КНР (1995)
  Рокфорд, шт. Иллинойс, США (1996)
  Силламяэ, Эстония (2003)
  Красницкий повет, Польша (2005)
  Гнезненский повет, Польша (2009)
  Тонала, Мексика (2010)
  Чжаньцзян, КНР (2013)
  Санта-Маринелла, Италия (2015)
  Гродзиский повет, Польша (2017)
  Такома, США (2017)
  Задар, Хорватия (2018)

Примечания

Ссылки 

 Проект Бровары|Фотоистория 
 Официальный сайт г. Бровары 
 Информационно-развлекательный портал города Бровары 
 Информационный сайт «Город Бровары» 
 Историческая информация о местечке Бровары 
 Броварской спортивный портал 
 Новости города Бровары

 
Города Киевской области